Хачинсон има више значења:
 Округ Хачинсон (Јужна Дакота)
 Хачинсон (Њу Џерзи)
 Хачинсон (Канзас)
 Хачинсон (Минесота)